Флаг Кужене́рского района — официальный символ муниципального образования «Куженерский муниципальный район» Республики Марий Эл Российской Федерации, представительского статуса, единства его территории и прав, исторического значения. Флаг утверждён 28 июня 2006 года.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Куженерский муниципальный район“ Республики Марий Эл представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее сокращённую композицию герба района: в красном поле скачущий белый лось с золотыми крыльями, рогами и копытами; оконечность — три белые ели, средняя из которых выше».

Обоснование символики 
Три белые ели в красном поле олицетворяют природные богатства и красоту Куженерского края.

Скачущий белый крылатый лось — это символ-оберег и пример сочетания черт зверя и птицы — мифологических образов, широко распространённых в традиции древних финно-угорских народов. Скачущий лось — распространённый орнаментальный элемент вышивок женских национальных головных уборов.

Геральдический лось, совмещающий качества зверя и птицы, воплощает в себе представление о холмистых просторах куженерской стороны, которые можно облететь лишь с помощью крыльев.

Фигура крылатого лося придаёт гербу и флагу яркую отличительность и геральдическую оригинальность, обеспечивая узнаваемость основного символа района (в российской геральдике насчитывается более 110 гербов с изображением лосей, но ни одного крылатого).

Белый цвет (серебро) символизирует благородство и мудрость, миролюбие, высокие моральные и духовные помыслы. Белый цвет наиболее почитаем марийским народом.

Красный цвет символизирует активность, трудолюбие, красоту, мужество и любовь народа к своей земле, Родине.

Сочетание белого и красного цвета на флаге Куженерского района ассоциируется с основными цветами национальных вышивок марийского и русского народов.

См. также 
 Герб Куженерского района

Примечания